Het seizoen 2020/21 van de Nederlandse Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Keuken Kampioen Divisie, ging van start op 28 augustus 2020. Dit was het 65ste seizoen van de Eerste divisie.

Aan de competitie namen twintig teams deel. De kampioen, SC Cambuur, en de nummer 2, Go Ahead Eagles, promoveerden rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl zes andere teams het in een play-off tegen elkaar en tegen de nummer 16 van de Eredivisie opnemen in de strijd om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie.

Vanaf dit seizoen zou, onder voorwaarden, er één beloftenelftal naar de Tweede divisie degraderen. Voor de overige teams was tot en met het seizoen 2022/23 geen degradatie mogelijk.

Dit seizoen was het derde seizoen waarbij de gouden/bronzen kampioensschilden werden uitgereikt.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 

Vorig seizoen, op 21 april 2020, besloot de overheid dat de wedstrijden in het betaald voetbal werden verboden tot minstens 1 september 2020. Hierdoor besloot de KNVB de competitie te beëindigen. Na overleg met de clubs en andere betrokkenen besloot de KNVB dat het Eerste divisie-seizoen 2019-2020 geen kampioen en promovendi naar de Eredivisie zou kennen. Echter was dit laatste niet volledig zeker vanwege juridische procedures van SC Cambuur en De Graafschap. Nadat de rechter heeft bepaald dat op 14 mei 2020 de zaak werd afgewezen, de betreffende clubs na 10 juni 2020 niet in hoger beroep gingen en ook op 18 juni 2020 akkoord gingen met de financiële tegemoetkoming van de KNVB werd de promotie- en degradatieregeling definitief niet doorgevoerd. Aanvankelijk zou dit seizoen starten op 14 augustus 2020, maar door het verbod van de overheid mocht het seizoen pas starten op 28 augustus 2020.

Het seizoen begon met een aantal maatregelen zoals het toelaten van beperkt thuispubliek in het stadion waar het 1,5 m afstand gehouden kan worden, het publiek kort mogen juichen of klappen, maar niet gaan zingen of spreekkoren. Ook werden alle teams twee dagen voor de wedstrijddag getest op corona en wanneer een speler of staflid positief was getest, moest die persoon in quarantaine totdat die bij de volgende test negatief werd bevonden. De wedstrijd ging wel door als een club een volwaardig elftal kon samenstellen. Verder mochten alle teams tijdelijk maximaal vijf wissels toepassen in drie wisselmomenten van de wedstrijd in plaats van drie wissels. Op het veld hoefden de spelers niet de 1,5 m afstand te houden van elkaar, maar buiten de veldlijnen was dat wel verplicht. Ook moesten alle staf en spelers buiten het veld houden aan de algemene basisregels die door de overheid was opgesteld. Daarnaast vonden de wedstrijden tijdens de eerste en tweede periode verspreid plaats tussen de vrijdag en de dinsdag per speelronde in plaats van de gebruikelijke vrijdag en maandag als vaste speeldagen per speelronde. Tijdens de derde periode waren de wedstrijden verspreid tussen de vrijdag en de maandag per speelronde. Dit heeft mee te maken dat niet alle supporters in het stadion mochten zitten en ESPN (voorheen Fox Sports) de mogelijkheid bood om alle wedstrijden live uit te kunnen zenden zodat de supporters het onder andere thuis kunnen bekijken.

Op 28 september 2020 werd bekendgemaakt door het kabinet dat vanaf 29 september 2020 tot en met minimaal 20 oktober 2020 alle wedstrijden in deze periode zonder publiek aanwezig mochten zijn. Dit had mee te maken met de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland waar strenge landelijke maatregelen genomen moesten worden om de reisbewegingen van supporters te laten beperken. Na deze periode werd gekeken of het weer mogelijk was om beperkt thuispubliek toe te laten in het stadion of dat er nog strengere landelijke maatregelen genomen moesten worden wat mogelijk nog langer zonder publiek gespeeld moesten worden of zelfs de competitie tijdelijk werd stilgelegd. Op 13 oktober 2020 werd het niet toelaten van publiek in het stadion verlengd tot en met minstens 10 november 2020. Dit werd meermaals opnieuw verlengd tot het einde van het seizoen. Alleen in speelronde 36 werden bij acht wedstrijden, als pilot, weer beperkt thuispubliek toegelaten in het stadion. Men moest wel binnen 24 uur voor de wedstrijd een negatieve coronatest kunnen bewijzen via een speciale corona-check app en er moest onderling 1,5 meter afstand gehouden worden exclusief huishouden.

Teams

Trainerswijzigingen

Eindstand

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door zeven ploegen gespeeld om een plaats in de Eredivisie 2021/22. De play-offs worden gespeeld door de nummer 16 van de Eredivisie 2020/21, vier periodekampioenen of plaatsvervangende periodekampioenen van de Eerste divisie 2020/21 en de twee hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. Alle zes teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De drie winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen samen met de nummer 16 van de Eredivisie onderling om de plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er twee teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om een plaats in de Eredivisie. Omdat de kampioen en de nummer 2 een (plaatsvervangende) periodetitel hebben gewonnen, nemen de volgende twee teams zonder periodetitel van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Alle wedstrijden van dit seizoen tellen mee voor de periodestanden. Na speelronde 9, 19, 28 en 38 kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen.

 Periode 1: SC Cambuur
 Periode 2: SC Cambuur (Het play-offticket werd gegeven aan Almere City FC, omdat SC Cambuur al de eerste periode had gewonnen)
 Periode 3: De Graafschap
 Periode 4: SC Cambuur (Het play-offticket werd gegeven aan Go Ahead Eagles, omdat SC Cambuur al de eerdere periodes had gewonnen)

Statistieken

Positieverloop per team

Topscorers

Assists

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Programma/uitslagen

Toeschouwersaantallen 

* Wedstrijd zonder publiek vanwege de geldende landelijke coronamaatregelen in Nederland.

2020/21
Nederlands competitievoetbal 2020/21